Upyna – miasteczko na Litwie
 Upyna – wieś na Litwie, w rejonie szyłelskim
 Upyna – wieś na Litwie, w rejonie telszańskim
 Upyna – starostwo na Litwie, z siedzibą w Upynie
 Upina – rzeka na Litwie, dopływ Szeszuwy
 Upyna – rzeka na Litwie, dopływ Virvytė

Strony ujednoznaczniające